La Serie A 1940–41 fue la 41.ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 12.ª bajo el formato de grupo único. Bologna ganó su sexto scudetto.

Clasificación 
<center>
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!width=40|
!width=100|Equipo
!width=40|Puntos
!width=40|PJ
!width=40|PG
!width=40|PE
!width=40|PP
!width=40|GF
!width=40|GC
!width=40|+/-
!width=110|Comentarios
|-style="background: #90EE90;"
| 1.
|align="left"|Bologna
| 39
| 30
| 16
| 7
| 7
| 60
| 37
| +23
| Campeón
|-
| 2.
|align="left"|Ambrosiana-Inter
| 35
| 30
| 14
| 7
| 9
| 52
| 42
| +10
|-
| 3.
|align="left"|Milan
| 34
| 30
| 12
| 10
| 8
| 55
| 34
| +21
|-
| 4.
|align="left"|Fiorentina
| 34
| 30
| 14
| 6
| 10
| 60
| 49
| +11
|-
| 5.
|align="left"|Juventus
| 32
| 30
| 12
| 8
| 10
| 50
| 47
| +3
|-
| 6.
|align="left"|Atalanta
| 31
| 30
| 11
| 9
| 10
| 45
| 38
| +7
|-
| 7.
|align="left"|Torino
| 30
| 30
| 11
| 8
| 11
| 54
| 50
| +4
|-
| 8.
|align="left"|Napoli
| 30
| 30
| 11
| 8
| 11
| 41
| 48
| -7
|-
| 9.
|align="left"|Triestina
| 29
| 30
| 9
| 11
| 10
| 43
| 39
| +4
|-
| 10.
|align="left"|Genoa
| 29
| 30
| 10
| 9
| 11
| 46
| 44
| +2
|-
| 11.
|align="left"|Roma
| 29
| 30
| 9
| 11
| 10
| 48
| 46
| +2
|-
| 12.
|align="left"|Venezia
| 29
| 30
| 8
| 13
| 9
| 39
| 44
| -5
|-
| 13.
|align="left"|Livorno
| 28
| 30
| 9
| 10
| 11
| 40
| 51
| -11
|-
| 14.
|align="left"|Lazio
| 27
| 30
| 7
| 13
| 10
| 38
| 42
| -4
|-style="background:#FFCCCC"
| 15.
|align="left"|Novara
| 27
| 30
| 8
| 11
| 11
| 31
| 38
| -7
|rowspan="2"| Descenso a la Serie B
|-style="background:#FFCCCC"
| 16.
|align="left"|Bari
| 17'| 30
| 5
| 7
| 18
| 31
| 84
| -53
|}
</center>

 Resultados 

 Bibliografía 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004'', Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005

Enlaces externos 
 Resultados en el sitio oficial de RSSSF

Notas 

1941
Fútbol en 1940
Fútbol en 1941